

Медицина 

 Причина смерті (в медицині)  — явище, яке об’єктивно (з внутрішньою необхідністю) призвело до припинення життєдіяльності організму  [людини].

Кінематограф 
 Причина смерті (фільм) — канадський трилер 2001 року виробництва режисера Марка С. Греньє.